Coloman:
 Coloman Babay
 Dezideriu Coloman Becsek-Garda
 Coloman Braun-Bogdan
 Coloman Maioreanu
 Coloman Váczy